Rottenhof bezeichnet

 einen Vorort der Gemeinde Ruprechtshofen im Bezirk Melk in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Rottenhof (Gemeinde Hofamt Priel) im Bezirk Melk in Niederösterreich
 der Rottenhof (Hofamt Priel) in dieser Katastralgemeinde
 einen Ortsteil der Gemeinde Groß Teetzleben im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Rotenhof
 Rothenhof
 Rothenhoff